

Sigle 
 Heparin-Induced Thrombocytopenia  – trombocitopenia indotta da eparina

Astronomia 
 Hīt  – cratere meteoritico di Marte

Cinema e televisione 
 Hit!  – film del 1973 diretto da Sidney J. Furie
 H.I.T – drama coreano del 2007

Codici 
 hit  – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua ittita

Musica 
 Hit  – singolo o album di successo (da cui Hit parade)
 Hit  – album di Peter Gabriel del 2003

Sport 
 Hit  – valida, nel baseball e nel softball
 High Intensity Training  – un popolare stile di allenamento con i pesi usato nel bodybuilding

Altro 
 Hit – personaggio di Dragon Ball Super